Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Бахрейна (западная Азия).

Из 18 указанных в таблице видов, 4 являются уязвимыми, 1 находится в состоянии близком к уязвимому.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Списки:Бахрейн